Jiří Novotný – architetto ceco
 Jiří Novotný – attore ceco
 Jiří Novotný – ex calciatore ceco
 Jiří Novotný – cestista ceco
 Jiří Novotný – giocatore di calcio a 5 ceco
 Jiří Novotný – hockeista su ghiaccio ceco
 Jiří Novotný – tennista cecoslovacco